

Presentación previa 
El español Daniel Gimeno-Traver fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en los cuartos de final por el francés Tristan Lamasine

El holandés Jesse Huta Galung ganó el título, derrotando al español Daniel Muñoz de la Nava 6–3, 6–4 en la final.

Cabezas de serie

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Alphen aan den Rijn 2014